Auca hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Pueblo
Huaorani, pueblo indígena del Ecuador

Botánica
 Nombre común de la planta Ranunculus peltatus

Zoología
Hyphessobrycon auca, especie de peces de la familia Characidae en el orden de los Characiformes

Religión
Aleluya (estampa)
Asterio de Auca, obispo católico de la diócesis de Auca, reino visigodo de Toledo, a finales del siglo VI
Operación Auca, tentativa de contacto de cinco misioneros evangélicos estadounidenses con los indígenas huaorani de la selva

Arqueología 
 Autraca, también llamado Auca, yacimiento arqueológico vacceo o turmogo, comúnmente aceptado como el situado en el cerro que domina Castrojeriz (Burgos, España).